Aluma Goren – cestista israeliana
 Annj Goren, pseudonimo di Anna Maria Napolitano – attrice pornografica italiana
 Or Goren – cestista israeliano
 Ran Goren – generale israeliano
 Şerif Gören – regista e sceneggiatore turco